Dandridge – miasto w stanie Tennessee w hrabstwie Jefferson w Stanach Zjednoczonych
 Dorothy Dandridge – amerykańska aktorka
 Martha Dandridge Custis Washington – pierwsza amerykańska pierwsza dama
 Kariera Dorothy Dandridge – amerykański film biograficzny z 1999 roku

Zobacz też 
 bitwa pod Dandridge – bitwa podczas wojny secesyjnej (17 stycznia 1864) na terenie hrabstwa Hrabstwo Jefferson (Tennessee) w stanie Tennessee